Lågskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lågskär, Lemland, Åland, 
 Lågskär (Jomala, Åland), 
 Lågskär, Houtskär, Åboland, 
 Lågskär (söder om Älgö, Raseborg), Nyland, 
 Lågskär (söder om Växär, Raseborg), Nyland,

Se även
Lågskären

Robotskapade Finlandförgreningar